Die Deutsche Produktionswagen-Meisterschaft 1985 war die zweite Saison der Deutschen Produktionswagen-Meisterschaft (DPM). Der erste Lauf fand am 24. März 1985 auf dem belgischen Circuit Zolder statt. Der letzte Lauf war am 22. September auf dem Nürburgring. Insgesamt wurden 11 Rennen in Deutschland und Belgien gefahren.

Anders als 1984 war die Meisterschaft international ausgeschrieben, so dass nicht nur deutsche Fahrer punkteberechtigt waren.

Gesamtsieger wurde der Schwede Per Stureson im Volvo 240 Turbo mit 117,5 Punkten.

Zum Ende der Saison 1985 wurde die Deutsche Produktionswagen-Meisterschaft beendet und zu Beginn 1986 in Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) umbenannt. Die beiden DPM-Meisterschaften 1984 und 1985 werden daher offiziell zur DTM gezählt.

Starterfeld 
Folgende Fahrer sind in der Saison gestartet:

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 18 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Bei Rennen mit zwei Läufen gab es pro Lauf jeweils die halbe Anzahl von Punkten. Es gab ein Streichresultat:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 50 Fahrer in die Punktewertung.

Weblinks 

 Die DTM-Saison 1985 auf der offiziellen DTM-Webseite

Einzelnachweise 

1985
Motorsportsaison 1985